Arrest Danszaal Soranus, een arrest van de Hoge Raad uit 1979
 Nymula soranus, een vlindersoort
 Soranus (Bataafs krijgsman), een Bataafs krijgsman tijdens de heerschappij van keizer Hadrianus (117-138)
 Synargis soranus, een vlindersoort
 Soranus (god), een Romeinse god
 Soranus van Efese, een Grieks geneeskundige (omstreeks 100 n. Chr.)
 Quintus Valerius Soranus (82 v. Chr.), een lid van een van de oudste families in het oude Rome
 Quintus Marcius Barea Soranus, een lid van een vooraanstaande familie in het oude Rome, 1e eeuw n. Chr.
In het Latijn betekent Soranus ook afkomstig uit de stad Sora